Петронилла () — латинское женское имя, дериват имени Петрония (женская форма номена Петроний (Petronius). В просторечии сближалось с именем Пётр (Petrus). 

В различных европейских языках давало формы Petronila, Petronella, Pétronille, Péronnelle, Pernelle и Peronnelle.

Известные носительницы:

 Святая Петронилла — римская святая I века.
 Петронелла Лотарингская (ок. 1082 — 1144) — графиня Голландии
 Петронилла де Шемийе (ум. 1149) — аббатиса Фонтевро в 1115—1149
 Петронилла Аквитанская (ок. 1125 — 1151) — сестра Алиеноры Аквитанской, графиня Валуа и Вермандуа
 Петронилла Арагонская (1136—1172) — королева Арагона в 1137—1164
 Петронилла де Комменж (до 1184 — 1251) — графиня Бигорра
 Петронилла Паолини Массими (1663—1726) — итальянская поэтесса

Другое:

 Петронилла (роман) — роман Амели Нотомб
 Сент-Петроний — населенный пункт в Квебеке